Osoby noszące nazwisko Baraniecki:

 Adrian Baraniecki (1828–1891)
 Andrzej Baraniecki (1934–2003)
 Karol Baraniecki (1911–1986)
 Leszek Baraniecki (1926–2007)
 Łukasz Baraniecki (1798–1858) 
 Kazimierz Baraniecki (1900–1940)
 Marek Baraniecki (*1954)
 Marian Baraniecki (1848–1895)